Het BRDC Formule 4-kampioenschap was een raceklasse in het formuleracing in Groot-Brittannië. Het is ontstaan om coureurs een goede doorstroming te geven vanuit het karting. Elk jaar worden er twee aparte kampioenschappen gehouden, het lange hoofdkampioenschap en het korte herfstkampioenschap. De winnaar van het kampioenschap krijgt een test voor het GP3-team van Arden International. Het kampioenschap moet niet verward worden met de MSA Formula, het officiële Formule 4-kampioenschap van Groot-Brittannië dat onder de reglementen van de FIA wordt gehouden.

Tussen 2006 en 2011 werd het kampioenschap oorspronkelijk georganiseerd door de 750 Motor Club in samenwerking met een Formule Vee-kampioenschap. In september 2012 werd bekend dat de naam Formule 4 is overgenomen door MotorSport Vision en de British Racing Drivers' Club om een nieuw Formule 4-kampioenschap te vormen. In het kampioenschap rijden een aantal professionele teams naast verschillende privécoureurs.

Enkele dagen voor de start van het seizoen 2016 werd het kampioenschap omgedoopt in het officiële Formule 3-kampioenschap van Groot-Brittannië. In 2014 was het laatste seizoen van het vorige officiële nationale kampioenschap, het Britse Formule 3-kampioenschap.

Auto
Tot 2015 werd gereden in identieke 2.0 liter-auto's van Ralph Firman Racing, maar vanaf het herfstkampioenschap van dat jaar worden nieuwe auto's ingezet van Tatuus met motoren van Cosworth.

 Chassis: Spaceframe.
 Motor: Cosworth, 2000cc, 230 pk, 4 cilinders.
 Banden: Pirelli.
 Transmissie: Sequential Sadev, zes versnellingen.

Resultaten

Autosport in het Verenigd Koninkrijk
Sportevenement in het Verenigd Koninkrijk